Бенкендорф — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Бенкендорф Андрій Олександрович (1946—2012) — український та російський режисер.
 Бенкендорф Єгор Андрійович (нар. 1974) — український телевізійний продюсер.
 Бенкендорф Олександр Христофорович (1783—1844) — російський граф, начальник Третього відділення імператорської канцелярії і шеф жандармів.
 Рудольф Бенкендорф (нім. Rudolf Benkendorff; 5 серпня 1890, Гамбург — 4 серпня 1973, Гамбург) — німецький метеоролог і військовий чиновник.
Німецькі прізвища